

Expressions contenant le mot algébrique 
 Courbe algébrique
 Clôture algébrique
 Type algébrique de données
 Nombre algébrique
 Groupe algébrique
 Variété algébrique
 Fonction algébrique
 Géométrie algébrique
 Mesure algébrique
 Topologie algébrique
 Indépendance algébrique
 Entier algébrique
 Extension algébrique
 Calcul algébrique
 Structure algébrique
 Notation algébrique

Voir aussi